Крючки () — посёлок в Веселовском сельском совете Балаклейского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6320286203. Население по переписи 2001 г. составляет 272 (133/139 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Крючки находится в балке Бузовый Яр, на истоке пересыхающей реки Желобок, перегороженной многочисленными запрудами.

История 
Село впервые упоминается в 1849 году

Экономика 
В селе есть молочно-товарная ферма.

Известные люди 
В селе родился:
 Пьянов, Владимир Яковлевич (1921—2006) — литературный критик, переводчик с белорусского, молдавского и румынского языков. Лауреат премии «Благовіст».

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Балаклейского района